

Astronomia 
Cratere Gamboa – cratere di Marte

Geografia 
Gamboa – bairro di Rio de Janeiro (Brasile)
Gamboa – cittadina di Panama

Persone 
Cristian Gamboa – calciatore costaricano
Delio Gamboa Rentería – calciatore colombiano
Fernando Gamboa – calciatore e allenatore di calcio argentino
Judas José Romo y Gamboa – cardinale spagnolo
Martín Ruiz de Gamboa – generale, esploratore e conquistador spagnolo
Miguel Ángel Gamboa – calciatore cileno
Pedro Sarmiento de Gamboa – navigatore, esploratore e astronomo spagnolo
Santiago Gamboa – scrittore colombiano
Ulises Gamboa – rugbista e allenatore di rugby argentino
Yuriorkis Gamboa – pugile cubano